Het wereldkampioenschap superbike van Donington 2022 was de vijfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2022. De races werden verreden op 16 en 17 juli 2022 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Superbike

Race 1

Superpole
Christophe Ponsson startte de superpolerace en de tweede race niet omdat hij nog te veel last had van een schouderblessure, die hij opliep in de eerste race van het vorige weekend in Misano.

Race 2

Supersport
Patrick Hobelsberger startte de races niet vanwege een blessure aan zijn elleboog.

Race 1
De race, die gepland stond over een lengte van 19 ronden, werd na 2 ronden stilgelegd vanwege een ongeluk waarbij Péter Sebestyén en Unai Orradre betrokken waren. Later werd de race herstart over een lengte van 12 ronden.

Race 2
Jules Cluzel startte de race niet na een ongeluk in de eerste race, waarbij hij blessures aan zijn voeten en zijn schouder opliep.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2022
Donington